Джордж Майна Кинианджуи (; ) — кенийский боксёр, представитель средней, полусредней и лёгкой весовых категорий. Выступал за национальную сборную Кении по боксу во второй половине 1990-х годов, бронзовый призёр Всеафриканских игр в Хараре, участник летних Олимпийских игр в Атланте.

Биография 
Джордж Майна родился 12 июля 1974 года.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1995 года, когда вошёл в основной состав кенийской национальной сборной и побывал на Всеафриканских играх в Хараре, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте лёгкой весовой категории — на стадии полуфиналов был остановлен южноафриканцем Ирвином Бухлалу.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Уже в стартовом поединке категории до 60 кг досрочно в третьем раунде потерпел поражение от представителя Южной Кореи Син Ын Чхоля и сразу же выбыл из борьбы за медали.

После атлантской Олимпиады Майна остался в составе боксёрской команды Кении и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 1997 году в полусреднем весе он выступил на чемпионате мира в Будапеште, но остановился здесь уже в 1/16 финала.

В 1998 году отметился выступлением на международном турнире Multi Nations в Ливерпуле, где дошёл до четвертьфинала.

На Всеафриканских играх 1999 года в Йоханнесбурге боксировал уже в первой средней весовой категории и попасть в число призёров не смог.

Один из последних сколько-нибудь значимых результатов в боксе показал в сезоне 2001 года, когда в среднем весе выиграл серебряную медаль на чемпионате Кении в Наньюки.

Примечания 

Боксёры Кении
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1996 года